Parrocchia di Saint Mark – parrocchia civile della Dominica
 Parrocchia di Saint Mark – parrocchia civile di Grenada